Magni bezeichnet:
 Magni (Motorrad), italienischer Motorradhersteller
 (9670) Magni, Asteroid des Hauptgürtels
 Magni, Sohn des Thor in der nordischen Mythologie, siehe Magni und Modi

 Magni ist der Familienname folgender Personen:
 Alfredo Magni (* 1940), italienischer Fußballspieler und -trainer
Claude Magni (* 1950), französischer Radrennfahrer
 Eva Magni (1906–2005), italienische Schauspielerin
 Fiorenzo Magni (1920–2012), italienischer Radrennfahrer
 Gabriele Magni (* 1973), italienischer Fechter
 Giovanni Pietro Magni (1655–1722/24), italienischer Stuckateur, auch Pietro Magno genannt.
 Jacobus Magni, französischer Augustinermönch und Autor
 Luigi Magni (1928–2013), italienischer Drehbuchautor und Regisseur
 Olaus Magni (* um 1405; † 1460), finnischer Geistlicher, Bischof im Erzbistum Turku
 Oreste Magni (1936–1975), italienischer Radrennfahrer
 Petrus Magni (1462–1534), schwedischer Bischof
 Pietro Magni (1816–1877), italienischer Bildhauer

Siehe auch:
 Magniviertel
 St. Magni
 Magny
 Magnus
 Magno